Stefanik oder Štefánik ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Stefanik (* 1979), deutscher Techno-Musiker und DJ
 Elise Stefanik (* 1984), US-amerikanische Politikerin
 Libor Štefánik (* 1964), tschechischer Brigadegeneral
 Mike Stefanik (1958–2019), US-amerikanischer Rennfahrer
 Milan Rastislav Štefánik (1880–1919), slowakisch-französischer Astronom, Diplomat und Offizier

Siehe auch:
 Štefánik-Observatorium
 Szczepanik